

Ковнати — село в гміні Тожим Суленцинського повіту Любуського воєводства
 Ковнати — село в гміні Плонськ Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Ковнати — село в гміні Гушлев Лосицького повіту Мазовецького воєводства
 Ковнати — село в гміні Пйонтниця Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Ковнати — село в гміні Вільчин Конінського повіту Великопольського воєводства